GRB steht für:
 Game Rating Board, südkoreanische Organisation zur Einstufung von Computerspielen
 Gamma-Ray Burst, kosmischer Gammastrahlenausbruch, siehe Gammablitz
 GRB Glarner Regionalbank, Schweizer Genossenschaftsbank 
 Austin Straubel International Airport in Green Bay, Wisconsin (IATA-Code)

grb steht für:
 Grebo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen Liberias

Abkürzung